У теорії чисел метод решета числового поля є найбільш ефективним серед алгоритмів факторизації чисел, що більші ніж 10100. Складність факторизації цілого числа n за допомогою методу решета числового поля оцінюється евристичною формулою:

Метод є узагальненням методу спеціального решета числового поля. На відміну від останнього, котрий факторизує тільки числа спеціального вигляду, він працює на всій множині цілих чисел, окрім степенів простих чисел.

Історія 
У 1988 році британський математик  описав новий метод факторизації цілих чисел спеціального вигляду , продемонструвавши його розкладом сьомого числа Ферма . На відміну від методу квадратичного решета, в якому просіювання відбувається в кільці всіх простих чисел, він пропонував використовувати кільце простих чисел  Над числовим полем . Рукопис був вкладений у лист, адресований польському математику . Копії цього листа також отримали: , Дж. Бріллхарт, ,  та Х. Суяма. У тому листі Поллард припустив, що можливо цей метод може бути застосований для розкладу дев'ятого числа Ферма.

У 1990 році , Х. Ленстра, Марк Манассе і Поллард описали першу реалізацію нового метода з певною оптимізацією. Вони показали, що на числах спеціального виду алгоритм працює швидше, ніж усі інші раніше відомі методи факторизації.

Пізніше Леонард Макс Адлеман запропонував використовувати квадратичний характер для знаходження квадратів у числовому полі. Це надало альтернативне розв'язання проблеми, піднятою Бухлером і , і покращило очікуваний час роботи методу решета числового поля в застосуванні до чисел не спеціального виду.

Того ж року А. Ленстра, Х. Ленстра, Манассе і Поллард розклали дев'яте число Ферма за допомогою метода решета числового поля. У відповідній роботі обговорювалися численні деталі даного розкладу.

Нарешті, у роботі «Факторизація цілих чисел за допомогою решета числового поля» Бухлер, Х. Ленстра, і Померанс описали метод решета числового поля в застосуванні до чисел, що не мають спеціальний вид. Ця реалізація алгоритму містила в собі крок, що припускав обчислення з використанням дуже великих чисел. Джин-Марк Кувейгнес у своїй роботі описав спосіб обійти це.

Всі крапки над «і» поставила збірка статей під редакцією А. Ленстри та Х. Ленстри. У тому числа збірка містила статтю Берштейна і А. Ленстри, що описувала чергову вдосконалену реалізацію алгоритму. Стаття увійшла в збірку під назвою «Метод загального решета числового поля».

Числове поле 
Нехай  — це многочлен -го порядку на множині раціональних чисел та  — це комплексний корінь . Тоді , що може бути перебудовано для того, щоб виразити , як лінійну комбінацію степенів , що менші ніж . Цю рівність можна використати, щоб відкинути всі степені  , що більші або рівні . Для прикладу   та   — це уявна частина  , тоді   або  . Це дозволяє визначити добуток комплексних чисел:

.

У цілому, це прямо стосується алгебраїчного числового поля , що може бути визначено як множина дійсних чисел типу:

 де .

Добуток двох довільних значень може бути обчислений за допомогою обрахування добутку поліномів. Тому відкидання всіх степенів , що більші або рівні , описаний вище, видає результат в тій самій формі. Щоб впевнитися, що поле є дійсно -го порядку і не руйнується в ще меншому полі, достатньо показати, що  — незвідний многочлен на дійсних числах. Простіше кажучи, воно повинно утворювати кільце цілих чисел  як підмножину , де також цілі числа. В деяких випадках, це кільце цілих чисел еквівалентне з кільцем .

Суть методу 
Метод решета числового поля (як спеціального, так і загального) можна подати у вигляді вдосконаленого більш простого методу раціонального решета, або ж методу квадратичного решета. Подібні до них алгоритми потребують знаходження гладких чисел порядку . Розмір цих чисел експоненційно зростає з зростанням . Метод решета числового поля, в свою чергу потребує знаходження гладких чисел субекспоненційно відносно розміру . Завдяки тому, що ці числа менші, вірогідність того, що число такого розміру виявиться гладким, вища, що і є причиною ефективності методу решета числового поля. Для прискорення обчислення в тілі методу відбуваються в числових полях, що ускладнює алгоритм, у порівнянні з простіши методом раціонального решета.

Загальні принципи 
 Метод факторизації Ферма для факторизації натуральних непарних чисел , що полягає в пошуку таких цілих чисел  та , що , що веде до розкладу .
 Знаходження підмножини множини цілих чисел, добуток яких — квадрат.
 Визначення факторної бази: набору , де  — це прості числа, причому такі, що , для деякого .
 Просіювання виконується подібно до решета Ератосфена. Решетом слугують прості числа факторної бази та їхні степені. Під час просіювання число не «викреслюється», а ділиться на число з решета. Якщо в результаті число перетворилось на 1, то воно -гладке.
 Загальна ідея полягає в тому, що замість перебору чисел та перевірки, чи діляться їхні квадрати по модулю  на прості числа з факторної бази, перебираються прості числа із бази і одразу для всіх чисел типу  перевіряється, чи воно ділиться на дане просте число або його степінь.

Алгоритм 
Нехай  — непарне складене число, яке потрібно факторизувати.
 Виберемо степінь незвідного многочлена  (при  цей метод не буде швидшим у порівнянні з методом квадратичного решета).
 Оберемо таке ціле , що , і розкладемо  за основою :  (1)
 Пов'яжемо з розкладом (1) незвідний в кільці  поліномів з цілими коефіцієнтами многочлен 
 Визначимо поліном просіювання  як однорідний многочлен від двох змінних a та b:(2).
 Визначимо другий поліном  і відповідний однорідний многочлен 
 Оберемо два додатні числа  та , що визначають область просіювання: 
 Нехай θ — корінь  Розглянемо кільце поліномів . Визначимо множину, що називається алгебраїчною факторною базою , що складається з многочленів першого порядку типу  з нормою (2), що є простим числом. Ці многочлени — прості нерозкладні в кільці алгебраїчних цілих поля . Обмежимо абсолютні значення поліномів із константою .
 Визначимо раціональну факторну базу , що складається з усіх простих чисел, що обмежені зверху константою .
 Визначимо множину , що називається факторною базою квадратичних типів. Ця множина поліномів першого порядку , норма яких — просте число. Повинна виконуватися умова 
 Виконаємо просіювання многочленів  з факторною базою  і цілих чисел по факторній базі . В результаті отримаємо множину , що складається з гладких пар , тобто таких пар , що НСД, поліном та число  і  розкладаються повністю по  та  відповідно.
 Знайдемо таку підмножину , що  
 Визначимо многочлен , де  — похідна .
 Многочлен  є повним квадратом в кільці поліномів . Нехай тоді  є коренем із  та  — корінь із .
 Будуємо відображення , замінюючи поліном  числом . Це відображення є кільцевим гомоморфізмом кільця алгебраїчних цілих чисел  в кільце , звідки отримуємо співвідношення: 
 Нехай . Знайдемо пару таки чисел  , що . Тоді знайдемо дільник числа , обчислюючи НСД, як це робиться в методі квадратичного решета. 
Більш детальний опис алгоритму можна знайти тут та тут

Реалізації 
До 2007 року найбільш успішною реалізацією вважалось програмне забезпечення розроблене і розповсюджене (Центром математики та інформатики (CWI)) в Нідерландах, що розповсюджувалися під закритою ліцензією.

У 2007 році Джейсон Пападопулос реалізував частину алгоритму, що займається кінцевою обробкою даних, так, щоб вона працювала швидше версії CWI. Цей код входить у бібліотеку msieve. Msieve написана Пападопулосом та іншими учасниками проекту на С і вміщує в собі реалізації метода решета числового поля і квадратичного решета.

Деякі інші реалізації метода загального решета числового поля:
 NFS@Home — дослідницький проект, який вивчає факторизацію великих чисел методом загального решета числового поля, що використовує мережу під'єднаних до проекту комп'ютерів для просіювання.
 GGNFS@ розповсюджується під GPL.
 pGNFS
 factor by gnfs
 CADO-NFS
 kmGNFS

Досягнення 
У 1996 році за допомогою методу було розкладено число RSA-130. Згодом за допомогою того ж методу факторизували числа RSA-140 та RSA-155. На розклад останнього було витрачено 8000 MIPS-років машинного часу. 9 травня 2005 року Ф. Бар, М. Бом, Є. Франке та Т. Клейнжунг заявили, що за допомогою метода загального решета числового поля вони розклали RSA-200.

У 2009 році групі науковців зі Швейцарії, Японії, Франції, Нідерландів, Німеччини та США вдалося вдало обчислити дані, закодовані за допомогою криптографічного ключа стандарту RSA довжиною 768 бітів. Згідно з описом роботи, обчислення значень ключа здійснювалось методом решета загального числового поля. Після публікації їх праці як надійну систему шифрування можна розглядати тільки RSA-ключі довжиною не менше ніж 1024 біти.

Див. також 
 Факторизація цілих чисел.

Посилання 
 А. Ленстра та Х. Ленстра "Розвиток решета числового поля", Замітки з лекцій з Математики (1993).
 Р. Крандаль та К. Померанц Прості числа: Перспективи обчислень, (2001), 2 видання ISBN 0-387-25282-7.

Примітки 

Теорія чисел
Алгоритми факторизації